C.R. peut désigner :

Cadre de réserve, des officiers d'état-major ne servant plus pour une raison d'âge mais pouvant être appelé dans l'active en cas de guerre
les conseils de la reine (abrégé C.R. après le nom) (en anglais : Queen's Counsel ou Q.C.) ou conseils du roi (en anglais : King's Counsel ou K.C.), des avocats nommés par le souverain.